Суджаддинов — фамилия. Имеет женскую форму Суджаддинова.

Известные носители 
 Суджаддинов, Фаик Мири оглы (род. 1947) — азербайджанский композитор.
 Суджаддинов, Горхмаз Мамед Таги оглы (1932—2010) — азербайджанский, советский скульптор.